Zeeleeuwen, zeeroofdieren uit de familie der oorrobben
 Zeeleeuw (schip, 1977), een loodsboot uit 1977
 Hr.Ms. Zeeleeuw (1944), een onderzeeboot van de Balaoklasse uit 1944
 Zr.Ms. Zeeleeuw (1990), een onderzeeboot van de Walrusklasse uit 1990